Грнчар («Гончар») — топоним. Может означать:

  — село в общине Бабушница, Сербия.
  — село в общине Гусине, Черногория.